Theo Bijlhout, Surinaams zanger
Bryan Bijlhout, alias Bryan B, Surinaams zanger
Philomena Bijlhout, Nederlands voormalig politica van de LPF
Waldemar Bijlhout, personage uit de Harry Potterreeks. Zie: Lijst van Dooddoeners
Een andere naam voor de boom walaba en zijn hardhout.